Бартоломе «Томеу» Сальва-Видаль (; родился 20 ноября 1986 года в Пальме, Испания) — испанский профессиональный теннисист.

Общая информация 
Томеу в теннисе с пяти лет; любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера 
Начал играть в теннис в возрасте 5 лет. В 2004 году выиграл первый турнир из серии «фьючерс». Ещё одну победу на «фьючерсе» одержал в 2005 году. В 2006 году сыграл в основной сетке турнира ATP в Барселоне. В том же году выиграл третий в карьере «фьючерс». В 2007 году, выступав в паре со своим именитым соотечественником Рафаэлем Надалем дважды доходил до финалов на турнирах ATP-тура (в Ченнаи и Барселоне). В том же году победил ещё на двух турнирах серии «фьючерс».

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (16)

Победы (9)

Поражения (7)

Финалы турниров ATP в парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (3)

Победы (1)

Поражения (2)

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты Испании